Åboulevarden har flere betydninger:

 Åboulevarden (Aarhus) – en gade i Aarhus
 Åboulevarden (København) – gadeforløb i København bestående af Åboulevard, Ågade og Bispeengbuen